El nombre José María Fernández puede referirse a:

 José María Fernández Álvarez (1908-1985), empresario español.
 José María Fernández Bielsa (1931-), historietista y pintor español.
 José María Fernández Buelta (1894-1992), periodista y arqueólogo español.
 José María Fernández Cabello, militar español durante la Guerra Civil Española y directivo, desde 1931, del Athletic Club de Madrid.
 José María Fernández Calleja (1955-2020), periodista, escritor y profesor universitario español.
 José María Fernández-Ladreda (1885-1954), militar y político español que fue alcalde de Oviedo y ministro de Obras Públicas.
 José María Fernández y López (1798-1864), empresario bodeguero español.
 José María Fernández Moraga (1796-1867), político y hacendado chileno.
 José María Fernández Nieto (1920-2013), poeta español.
 José María Fernández Saldaña (1879-1961), historiador, escritor, periodista y abogado uruguayo.
 José María Fernández Unsáin (1918-1997), director, dramaturgo, poeta y guionista argentino.
 José María Fernández de la Vega y Sedano, (1930-2011), abogado, político y empresario español.
 José María Fernández Gómez, alcalde de Puerto Real (provincia de Cádiz), fusilado sin juicio previo el 21 de agosto de 1936 por el bando sublevado de la guerra civil española.